A 2009-es SEAT León-Európa-kupa 2009. május 30-án vette kezdetét Valenciában, és szeptember 20-án Imolában végződött. A bajnokságot a magyar Michelisz Norbert nyerte az olasz Massimiliano Pedalà és a svájci Fredy Barth előtt.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár 

 * Az adott versenyhétvégén a legtöbb pontot gyűjtött versenyző lehetőséget kap az elkövetkező futom a Túraautó-világbajnokság mezőnyében való indulásra.

A bajnokság végeredménye 

Pontozás:

(Félkövér: pole pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Külső hivatkozások 
 A bajnokság hivatalos honlapja

Seat
SEAT León-Európa-kupa